

Cinema 
 Incubo (Nightmare) – film del 1942 diretto da Tim Whelan
 Giorni di dubbio (Nightmare) – film del 1956 diretto da Maxwell Shane
 L'incubo di Janet Lind (Nightmare) – film del 1964 diretto da Freddie Francis
 Nightmare – film del 1981 diretto da Romano Scavolini
 Nightmare (A Nightmare on Elm Street) – saga di film di genere horror
 Nightmare - Dal profondo della notte (A Nightmare on Elm Street) – film del 1984 diretto da Wes Craven, primo della serie Nightmare
 Nightmare - Nuovo incubo (Wes Craven's New Nightmare) – film del 1994 diretto da Wes Craven, settimo della serie Nightmare
 Nightmare (A Nightmare on Elm Street) – film del 2010 diretto da Samuel Bayer, rifacimento del primo film dell'omonima saga horror.

Letteratura 
 Incubo (Nightmare) – racconto di Cornell Woolrich del 1941, contenuto in Incubo ed altre storie

Musica 
 Nightmare – gruppo musicale visual kei giapponese
 Nightmare – album dei Nightmare
 Nightmare – gruppo musicale heavy metal francese
 Nightmare – EP dei Venom del 1986
 Nightmare – singolo degli ChthoniC
 ...nightmare – EP dei Negazione del 1987
 Nightmare – album degli Avenged Sevenfold uscito nel 2010
 Nightmare – singolo degli Avenged Sevenfold del 2010
 Nightmare – singolo di Halsey

Televisione 
 Nightmare – episodio di The Outer Limits (1963)
 Nightmare – episodio della quarta stagione di Oltre i limiti (1995)
 Nightmare – film per la televisione del 2007

Altro 
 Nightmare – personaggio della serie Kirby
 Nightmare – personaggio della serie videoludica Soulcalibur
 Nightmare – personaggio della serie The Legend of Zelda
 Incubo (Nightmare) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Nightmare – personaggio di Five Nights at Freddy's 4

Pagine correlate
Nightmares